Alice může být:

osoba
 Alice – ženské křestní jméno
 Alice (italská zpěvačka) – vlastním jménem Carla Bissi
 Alice, hraběnka z Athlone – britská princezna
 Alice, vévodkyně z Gloucesteru – britská princezna

v informatice
 Alice (programovací jazyk) – programovací jazyk pro výuku objektově orientovaného programování
 A.L.I.C.E. – počítačový robot
 Alice a Bob – fiktivní jména užívaná v kryptografii

v kultuře
 Alice (film, 1982) – belgicko-polský filmový muzikál zpracovaný volně na motivy knihy Alenka v říši divů
 Alice (film, 1990) – americký film z roku 1990, režie Woody Allen
 Alice (film, 2003) – rakouský film z roku 2003
 Alice (film, 2005) – portugalský film z roku 2005, režie Marco Martins
 Alice (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Alice (píseň, Avril Lavigne) – píseň americké zpěvačky Avril Lavigne z roku 2010
 Alice (píseň, Lady Gaga) – píseň americké zpěvačky Lady Gaga z roku 2020
 Alice (album, Alice) – album skupiny Alice z roku 1995
 Alice (album, Tom Waits) – album Toma Waitse z roku 2002

jiné
 ALICE – experimentální raketové palivo
 ALICE (experiment) – vědecký projekt zabývající se kvark-gluonovým plazmatem a zároveň detektor v LHC
 Alice (hrušeň) – druh hrušně
 Alice (Texas) – město ve Spojených státech amerických
 Alice (zdravotnictví) – česká domácí ošetřovatelská služba

Externí odkazy